Fratus ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Fratus, brasilianischer Schwimmer und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2012
 Justin De Fratus, US-amerikanischer Baseballer
 Massimo Fratus, italienischer Schauspieler